Il mistero di casa Garden (The Garden Murder Case) – romanzo di S.S. Van Dine del 19335 
 La volontà occulta (The Garden Murder Case) – film del 1936 diretto da Edwin L. Marin